FTI est un sigle qui peut désigner :
 France Télécom Interactive, une filiale de France Télécom gérant l'offre d'accès à Internet Wanadoo ;
 Flight test instrumentation (en français, installation d'essais en vol), un ensemble d’équipements de surveillance et d'enregistrement montés sur un avion pendant les phases d’essais en vol ;
 Film Transfer Imaging, une technologie d'impression 3D ;
 frégate de taille intermédiaire, un projet de navire de la Marine nationale française renommé en 2019 Frégates de défense et d’intervention  ;
 Formation trinationale d'ingénieurs, une coopération de trois établissements d'études supérieures de France, Suisse et Allemagne ;
 Faculté de traduction et d'interprétation, une école d'interprètes et traducteurs, dont :
 Faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève ;
 Faculté de traduction et d'interprétation - École d'interprètes internationaux, dans la ville belge de Mons.